

Toponymie

 Kozielsk est un village de la gmina de Kuczbork-Osada dans la powiat de Żuromin de la voïvodie de Mazovie.

 Nom polonais pour la ville de Kozelsk de l'oblast de Kalouga.